Ormesporden kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Venera-3, kulle,

Norge 

 Ormesporden (dal i Norge), Aust-Agder fylke, Evje og Hornnes, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar